Santa María la Real de Nieva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María la Real de Nieva (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Santa María la Real de Nieva (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar